L'Homme de la Roche (ou Le Bon allemand) est une statue en pierre, située Place de l'Homme de la Roche au niveau du 61 Quai Pierre-Scize dans le  arrondissement de Lyon en France. Réalisée par Pierre Toussaint Bonnaire elle représente Jean Kleberger. Elle a été inaugurée le .

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Liste d'œuvres d'art public à Lyon
 Jean Kleberger

Liens externes 

 
 

Sculpture en plein air en France
Sculpture française du XIXe siècle
Œuvre d'art à Lyon
Statue dans le Rhône
5e arrondissement de Lyon